FISMA je zkratka používaná ve více významech. 

 FISMA (Federální zákon USA) FISMA (Americký federální zákon ohledně informační bezpečnosti)
 FiSMA (Finská asociace měření software)   – FiSMA (Finnish Software Measurement Association)

Externí odkazy 
 Oficiální web Ministerstva pro vnitřní bezpečnost USA (anglicky)
 Stránky finské asociace měření software (anglicky)